Кустовка — многозначный термин:
 Кустовка — птица из рода воробьиных птиц из семейства шипоклювковых.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кустовка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Кустовка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Кустовка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.

Реки 
 Кустовка (река, впадает в Берингово море) — река на северо-востоке Камчатского края.
 Кустовка (приток Андармы) — река в Томской области.